Магда (Магдалена) Вашариова (; род. ) — словацкая актриса и политик, депутат парламента от СДХС-ДП. Сестра Эмилии Вашариовой, жена актёра Милана Ласицы.
Председатель женской ассоциации «».

Биография 
Родилась в городе Банска Штьявница, Чехословакия. В 1966—1971 годах училась в Братиславском университете, изучала социологию, параллельно начала сниматься в кино (наиболее известна роль Маркеты Лазаровой в одноимённом фильме 1967 года). С 1970 года стала профессиональной актрисой. В 1980 году снялась в одном из своих самых популярных фильмов «В старые добрые времена» () режиссёра Иржи Менцеля. В 1988 стала заслуженной актрисой. В 1990—1993 посол Чехословакии в Австрии. В 1999 году была кандидатом на пост президента. В 2000—2005 годах посол Словакии в Польше. С 2005 года государственный секретарь Министерства иностранных дел.

Награды и признание 
 Фестиваль чешских фильмов в Пльзене (1973) — приз за исполнение главной роли в фильме «…и передайте привет ласточкам».

Избранная фильмография

Ссылки 
  Magda Vášáryová // Filmový přehled
 Фотография и профиль на Чехословацкой фильмовой базе данных
 Официальная страница
 Фильмография на сайте kinopoisk.ru

Кандидаты в президенты Словакии
Женщины-политики Чехословакии
Члены СДХС-ДП
Заслуженные артисты Чехословакии
Послы Чехословакии в Австрии
Послы Словакии в Польше